Numerius Fabius är ett namn som burits av flera romare:

* Numerius Fabius Ambustus, romersk politiker, konsulartribun 406 och 390 f.Kr.
 Numerius Fabius Buteo, romersk politiker, konsul 247 f.Kr.
 Numerius Fabius Pictor, romersk politiker, konsul 266 f.Kr.
 Numerius Fabius Vibulanus, romersk politiker, konsul 421 f.Kr., konsulartribun 415 och 407 f.Kr.